Puerto Parra kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Parra (kommun), Santander, 
 Puerto Parra (ort), Santander,